Первая лига Белоруссии по футболу 1999 — 9-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 18 апреля по 31 октября. Путёвки в Высшую лигу завоевали слонимский «Коммунальник» и речицкий «Ведрич-97».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 1998:
 «Лида» (1-е место в Первой лиге сезона 1998)
 «Свислочь-Кровля (Осиповичи)» (2-е место в Первой лиге сезона 1998)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 1998:
 «Коммунальник (Слоним)» (15-е место в Высшей лиге сезона 1998)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1998:
 «Белкард (Гродно)» (объединён с «Неманом» в «Неман-Белкард»)
 «Вейно» (15-е место в Первой лиге сезона 1998, остался в Первой лиге благодаря объединению гродненских клубов и некомплекту из выбывших команд Высшей лиги)
 «Белэнергострой (Белоозёрск)» (16-е место в Первой лиге сезона 1998)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 1998:
 «Звезда-ВА-БГУ» (1-е место в первой зоне во Второй лиге сезона 1998)
 «Гранит (Микашевичи)» (1-е место во второй зоне во Второй лиге сезона 1998)
 «Неман (Мосты)» (3-е место во второй зоне во Второй лиге сезона 1998, получил приглашение из-за некомплекта участников Первой лиги, а также отказа от участия вторых команд Второй лиги: «Верас (Несвиж)» и «Гомель-2»)

Преобразования команд:
 «Берёза» объединилась с командой Второй лиги «Керамик» и получила название «Керамик-Берёза».

Переименования команд:
 «Динамо-Энергогаз» сменил название на «Витьбич-Динамо-Энерго».
 «Вейно» сменил название на «Вейно-Днепр».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1999
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1999

Ссылки 
 RSSSF.com 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Белоруссии в 1999 году